Dit is een lijst van planetoïden 101601-101700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101601 - || 1999 CM || 4 februari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101602 - || 1999 CT1 || 7 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101603 - || 1999 CB2 || 8 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101604 - || 1999 CR3 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101605 - || 1999 CZ5 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101606 - || 1999 CK6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101607 - || 1999 CN6 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101608 - || 1999 CB7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101609 - || 1999 CD7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101610 - || 1999 CW7 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101611 - || 1999 CL8 || 13 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101612 - || 1999 CS8 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101613 - || 1999 CX8 || 12 februari 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101614 - || 1999 CY8 || 12 februari 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101615 - || 1999 CD9 || 14 februari 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| 101616 - || 1999 CL9 || 12 februari 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 101617 - || 1999 CM9 || 13 februari 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| 101618 - || 1999 CN9 || 14 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 101619 - || 1999 CG12 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101620 - || 1999 CN14 || 15 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101621 - || 1999 CH16 || 15 februari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101622 - || 1999 CP16 || 15 februari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101623 - || 1999 CH18 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101624 - || 1999 CV18 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101625 - || 1999 CP20 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101626 - || 1999 CN21 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101627 - || 1999 CV21 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101628 - || 1999 CO22 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101629 - || 1999 CV24 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101630 - || 1999 CD26 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101631 - || 1999 CM29 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101632 - || 1999 CP32 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101633 - || 1999 CA34 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101634 - || 1999 CN36 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101635 - || 1999 CY37 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101636 - || 1999 CO42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101637 - || 1999 CA43 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101638 - || 1999 CL45 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101639 - || 1999 CP45 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101640 - || 1999 CG48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101641 - || 1999 CU48 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101642 - || 1999 CK51 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101643 - || 1999 CU51 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101644 - || 1999 CC52 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101645 - || 1999 CM56 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101646 - || 1999 CQ56 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101647 - || 1999 CP57 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101648 - || 1999 CX58 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101649 - || 1999 CO62 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101650 - || 1999 CU62 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101651 - || 1999 CU66 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101652 - || 1999 CD67 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101653 - || 1999 CK68 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101654 - || 1999 CE71 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101655 - || 1999 CV71 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101656 - || 1999 CC73 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101657 - || 1999 CC76 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101658 - || 1999 CG76 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101659 - || 1999 CJ80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101660 - || 1999 CK80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101661 - || 1999 CS84 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101662 - || 1999 CU84 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101663 - || 1999 CW84 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101664 - || 1999 CS88 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101665 - || 1999 CV89 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101666 - || 1999 CT92 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101667 - || 1999 CX94 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101668 - || 1999 CR95 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101669 - || 1999 CC96 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101670 - || 1999 CV96 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101671 - || 1999 CB100 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101672 - || 1999 CC101 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101673 - || 1999 CE104 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101674 - || 1999 CU106 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101675 - || 1999 CO107 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101676 - || 1999 CY107 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101677 - || 1999 CK108 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101678 - || 1999 CO108 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101679 - || 1999 CR108 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101680 - || 1999 CQ109 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101681 - || 1999 CH110 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101682 - || 1999 CN110 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101683 - || 1999 CX111 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101684 - || 1999 CZ111 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101685 - || 1999 CA114 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101686 - || 1999 CX114 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101687 - || 1999 CA117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101688 - || 1999 CX117 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101689 - || 1999 CS119 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101690 - || 1999 CA120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101691 - || 1999 CO120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101692 - || 1999 CM122 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101693 - || 1999 CQ125 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101694 - || 1999 CR125 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101695 - || 1999 CC132 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101696 - || 1999 CD132 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101697 - || 1999 CV137 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101698 - || 1999 CZ137 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101699 - || 1999 CN147 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101700 - || 1999 CO149 || 13 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten